ReligieGod (algemeen), waarin het algemene godsbegrip wordt behandeld

God (monotheïsme), voor het godsbegrip in de monotheïstische godsdiensten, met name het jodendom, het christendom en de islam
God (jodendom)
God (christendom)
God (islam)
God (bahai)

Cultuur
een muziekproject van Kevin Martin
God (toneelstuk), een komedie van Woody Allen uit 1975
God (John Lennon), een nummer van John Lennon/Album Plastic Ono Band
De almachtige, een personage uit Dragon Ball die in de Japanse versie Kami-sama (God) heet en in sommige Engelstalige versies simpelweg Kami.
Afkortingen
GOD voor de GameCube Optical Disc van Nintendo
Glucose-Oxidase
Geografie
Göd, stad en gemeente in Hongarije

Zie ook 
 Lijst van goden en godinnen